Die China Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. September 2006 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die BCR Open Romania in Bukarest ausgetragen, die wie die das Turnier in Peking zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Titelverteidiger war der Spanier Rafael Nadal, der dieses Jahr nicht erneut beim Turnier antrat. Der Setzlistendritte dieser Ausgabe Marcos Baghdatis schlug im Finale den Setzlistenvierten  Mario Ančić in zwei Sätzen. Für Baghdatis war es der erste Titel der Karriere in seinem dritten Finale.
Die Vorjahressieger im Doppel, Justin Gimelstob und Nathan Healey, traten dieses Jahr nicht beide erneut an; nur Healey spielte an der Seite von Ashley Fisher, mit dem er in der ersten Runde ausschied. Der Finalist im Einzel Ančić gewann zusammen mit Mahesh Bhupathi den Titel durch einen Finalsieg über Michael Berrer und Kenneth Carlsen. In dieser Konstellation war es der erste Titel der beiden. Für Ančić war es der 3., für Bhupathi der 38. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Peking